Londyn po polsku – książka napisana przez Krystynę Kaplan, opublikowana w 2006 roku przez wydawnictwo Świat Książki.

Książka jest przewodnikiem poświęconym stolicy Wielkiej Brytanii, Londynowi. Autorka, jako mieszkanka Londynu od 1976 roku, opisała w książce najciekawsze i najpopularniejsze zabytki brytyjskiej stolicy, prezentując także wpływ kultury polskiej polonii na miasto.

Autorami zdjęć zamieszczonych w książce są autorka oraz jej mąż, Jan Kaplan. Za opracowanie graficzne książki odpowiada Cecylia Staniszewska.

Linki zewnętrzne 
 

Książki publicystyczne
Utwory literackie z 2006